Гарибалд (Garibald) е име на следните:

 Гарибалд I († 593), 553–591 херцог на Бавария
 Гарибалд II († 624/630), 610–624/630 херцог на Бавария
 Гарибалд, крал на лангобардите 671
 Гарибалд, 661 лангобардски херцог на Торино
 Джузепе Гарибалди (1807- † 1882), политически деец на Италия